Puchar Grecji w piłce nożnej ( lub często ) – cykliczne rozgrywki piłkarskie o charakterze pucharu krajowego w Grecji. Organizowane co sezon przez Grecki Związek Piłki Nożnej (HFF) i przeznaczone są dla krajowych klubów piłkarskich. Najważniejsze po Superleague piłkarskie rozgrywki w kraju. Triumfator danej edycji Pucharu zyskuje prawo reprezentowania swego kraju w następnej edycji Ligi Europy.

Historia 
W 1931 roku rozpoczęły się pierwsze rozgrywki o Puchar Grecji, w których startowały 17 drużyn. Zwyciężył klub AEK Ateny.

Format 
Format rozgrywek był wiele razy zmieniany. W rozgrywkach uczestniczą 119 klubów występujących w Mistrzostwach Grecji. Obecnie wszystkie rywalizacje od 1/8 finału do półfinału (oprócz rundy od pierwszej do piątej i finału) grane są systemem każdy z każdym (mecz i rewanż). Zwycięzca kwalifikuje się do dalszych gier, a pokonany odpada z rywalizacji. W wypadku kiedy w regulaminowym czasie gry padł remis zarządza się dogrywkę, a jeśli i ona nie przyniosła rozstrzygnięcia, to dyktowane są rzuty karne. Od sezonu 1998/99 rozgrywki składają się z 6 etapów: rundy wstępnej eliminacyjnej, 1/16 finału, 1/8 finału, ćwierćfinałów, półfinałów i finału. Mecz finałowy rozgrywany jest na różnych obiektach, choć zazwyczaj był to stadion Olimpijski w Atenach.

Zwycięzcy i finaliści 

Uwagi:
 wytłuszczono nazwy zespołów, które w tym samym roku wywalczyły mistrzostwo i Puchar kraju,
 kursywą oznaczone zespoły, które w meczu finałowym nie występowały w najwyższej klasie rozgrywkowej.
 skreślono rozgrywki nieoficjalne.

Statystyki

Klasyfikacja według klubów 
W dotychczasowej historii oficjalnych rozgrywek o Puchar Grecji na podium oficjalnie stawało w sumie 19 drużyn. Liderem klasyfikacji jest Olympiakos, który zdobył 28 Pucharów.

Stan na 22.05.2022.

Klasyfikacja według miast 
Siedziby klubów: stan po finale 2022

Zobacz też 
 Superpuchar Grecji

Przypisy

Bibliografia 
 Lista Finałów Pucharu w bazie RSSSF 
 
 Lista Finałów Grecji w bazie League321 

!